Prunner ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Prunner († 1442), Augustiner-Chorherr und Klosterreformer
 Gernot Prunner (1935–2002), österreichischer Ethnologe
 Hieronymus Prunner (um 1550–1606), kurbrandenburgischer Hof- und Domprediger

 Leonardo de Prunner, auch Leonhard von Prunner (17??–1830), deutschstämmiger Offizier und Insektenkundler

Siehe auch: Brunner